Hiawatha, een Onoda’gega-leider van de Vijf Naties (League of Five Nations) van de Haudenosaunee

 Hiawatha (fabelfiguur), hoofdpersoon van het epische gedicht The song of Hiawatha van Henry Wadsworth Longfellow (1855), gebaseerd op Manaboozhoo, de cultuurheld van het Ojibwe-volk
 Hiawatha (strip), een strip van Toonder Studio's
 Hiawatha (stripfiguur), een indiaan uit de Donald Duck tijdschriften

 Hiawatha (The Belle Stars), een single van de Britse meidengroep The Belle Stars 

 Hiawatha (webserver), een veilige webserver voor Windows, Mac, Linux en Unix-achtige besturingssystemen

Geografie 
 Hiawatha (gletsjer), een gletsjer in Groenland
 Hiawathakrater, een inslagkrater onder de gletsjer
 Hiawatha (Iowa), een plaats in de Verenigde Staten
 Hiawatha (Kansas), een plaats in de Verenigde Staten
 Hiawatha (Minneapolis), een plaats in de Verenigde Staten